Ruska ženska bendijska reprezentacija je dosad sudjelovala na svim SP-ima u bendiju.

2004. i 2006. je osvojila srebno odličje.

Bendijske reprezentacije
Bendi, žene